French Open 2012 – drugi w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 27 maja–11 czerwca, tradycyjnie na paryskich kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa. Była to 111. edycja rozgrywek.

W grze pojedynczej mężczyzn tytułu skutecznie bronił Rafael Nadal, który w finale pokonał 6:4, 6:3, 2:6, 7:5 Novaka Đokovicia. W grze pojedynczej kobiet Marija Szarapowa pokonała Sarę Errani 6:3, 6:2, dzięki czemu wróciła na pozycję liderki rankingu singlowego. W deblu mężczyzn Daniel Nestor oraz Maks Mirny obronili tytuł, po wygranej nad braćmi Bryan 6:4, 6:4. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Sara Errani oraz Roberta Vinci, które w finale pokonały Mariję Kirilenko i Nadieżdę Pietrową 4:6, 6:4, 6:2. W grze mieszanej Sania Mirza oraz Mahesh Bhupathi pokonali w meczu o mistrzostwo Klaudię Jans-Ignacik i Santiago Gonzáleza 7:6(3), 6:1.

Kimmer Coppejans zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Filipem Peliwo 6:1, 6:4. W rozrywkach dziewcząt Annika Beck pokonała Annę Schmiedlovą 3:6, 7:5, 6:3. Andrew Harris i Nick Kyrgios wygrali 6:4, 2:6, 10–7 z Adamem Pavláskiem i Václavem Šafránkiem w grze podwójnej chłopców. Darja Gawriłowa wraz z obrończynią tytułu, Iriną Chromaczową, zwyciężyły w finale debla dziewcząt 4:6, 6:4, 10–8 z Montserrat González i Beatriz Haddad Maia.

Stéphane Houdet, poprzez pokonanie Shingo Kuniedy 6:2, 2:6, 7:6(6), został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Esther Vergeer obroniła ubiegłoroczny tytuł w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Aniek van Koot bez straty gema. W deblu na wózkach mistrzami zostali Frédéric Cattaneo oraz Shingo Kunieda, którzy w ostatnim meczu pokonali Michaëla Jeremiasza i Stefana Olssona 3:6, 7:6(3), 10–6. W grze podwójnej kobiet na wózkach ponownie mistrzynią została Esther Vergeer, tym razem w parze z Marjolein Buis, dzięki wygranej nad Sabine Ellerbrock i Yui Kamiji 6:0, 6:1.

Albert Costa wraz z Carlosem Moyą wygrali w rozgrywkach legend poniżej 45 lat z Thomasem Enqvistem i Toddem Woodbridgem 6:2, 6:1. Bracia McEnroe w turnieju legend powyżej 45 lat pokonali w finale 7:6(5), 6:3 Guya Forgeta i Henriego Leconte'a. Lindsay Davenport i Martina Hingis pokonały 6:4, 6:4 Martinę Navrátilovą i Janę Novotną w turnieju legend kobiet, dzięki czemu obroniły tytuł z poprzedniego roku.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend poniżej 45 lat

Turniej legend powyżej 45 lat

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
  Andrea Petković
  Kim Clijsters
  Kei Nishikori
  Robin Söderling
  Mardy Fish
  Pere Riba
  Pablo Cuevas
  Daniela Hantuchová
  Ágnes Szávay
  Timea Bacsinszky
  Gaël Monfils

Dzikie karty

Obrońcy tytułów

Porażki rozstawionych

Kobiety

Mężczyźni

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

French Open 2012